

Patronymes 
Popkov (masculin ; ) ou Popkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Vera Popkova (1947-2011), athlète soviétique, spécialiste du sprint
 Vitali Popkov (1983-), coureur cycliste ukrainien

Patronyme russe